Raufoss Idrettslag ist ein norwegischer Sportverein. Die Fußballmannschaft des Klubs aus Raufoss spielte mehrere Jahre erstklassig.

Geschichte 
Der 1918 gegründete Klub gehörte in der Debütsaison 1937/38 zu den Gründungsmitgliedern der ersten, in mehreren Staffeln ausgetragenen norwegischen Liga. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges spielte die Mannschaft im hinteren Bereich der Ligastaffel Distrikt III, hielt sich aber in der Erstklassigkeit. Nachdem zur Spielzeit 1947/48 der Spielbetrieb wieder aufgenommen worden war, belegte der Verein den zweiten Platz der Staffel. Damit musste er absteigen, da aufgrund einer Konzentration nur die Staffelbesten sich für die fortan in zwei Staffeln ausgetragene Hovedserien 1948/49 qualifizierten. Erst zur Spielzeit 1957/58 gelang dem Klub die Rückkehr in die Erstklassigkeit, in der sich die Mannschaft bis 1960 hielt. In der Spielzeit 1964 schaffte er erneut für eine Spielzeit die Rückkehr und spielte anschließend zwischen 1973 und 1974 erneut zwei Spielzeiten in der ersten Liga.

Raufoss IL hatte sich in der zweiten norwegischen Liga etabliert. Nach der Jahrtausendwende belegte die Mannschaft mehrfach vordere Plätze in der Liga, verpasste jedoch die erneute Rückkehr in die Erstklassigkeit. Nachdem sie 2003 den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals und den vierten Tabellenplatz in der Adeccoligaen erreicht hatte, stieg sie im folgenden Jahr in die Drittklassigkeit ab. In der drittklassigen 2. divisjon verpasste sie als Vizemeister den direkten Wiederaufstieg, der im folgenden Jahr bewerkstelligt wurde. Zwar belegte der Verein in der zweiten Liga mit dem elften Rang einen Nicht-Abstiegsplatz, erhielt jedoch für das folgende Jahr keine Lizenz und musste zwangsabsteigen.

In der dritten Liga platzierte Raufoss IL sich zunächst im vorderen Ligabereich. Nach einem vierten Platz im ersten Jahr verpasste die Mannschaft 2009 als Tabellenzweiter hinter Ranheim Fotball den Wiederaufstieg. Dieser wurde 2015 als Staffelsieger mit sieben Punkten Vorsprung erreicht.

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Vereinsseite

 
Norwegischer Fußballverein